Die Volleyball-Saison 2012/13 im CEV-Pokal begann mit der ersten Runde am 23. Oktober 2012. Diesmal fand der Wettbewerb ohne deutsche Mannschaften statt. Österreich wurde durch SK Posojilnica Aich/Dob vertreten und aus der Schweiz nahmen der TV Amriswil und Chênois Genf teil.

Teilnehmer

Modus 
Von der ersten Runde bis zum Viertelfinale spielten die Mannschaften im K.-o.-System. In jeder Runde gab es Hin- und Rückspiele. Die Verlierer der ersten Runde spielten im Challenge Cup weiter. Die vier Sieger des Viertelfinales spielten zusammen mit den Gruppendritten aus der Champions League eine „Challenge Round“. Die Sieger dieser Runde qualifizierten sich für das Halbfinale.

Spielplan

Erste Runde bis Viertelfinale

Challenge Round bis Finale

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2012 Manner
Volleyballsaison 2012/13
Männervolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften